Поставената под номер 6 Светлана Кузнецова защитаваше титлата си, но загуби в 3 кръг от Мария Кириленко.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция